Goffredo Petrassi (1904-2003) – compositore e didatta italiano
 Luigi Petrassi (1868-1948) – pittore italiano
 Valentina Petrassi (1974) – ex cestista italiana